Кристиан Андреас Виктор Гензен (; 10 февраля 1835, Шлезвиг, Дания, — 5 апреля 1924, Киль, Германия) — немецкий зоолог (планктолог).

Биография 
Родился 10 февраля 1835 года в датском городе Шлезвиг.

С 1871 по 1891 годы был профессором физиологии Университета имени Христиана Альбрехта в Киле (в 1877—1878 и 1887—1889 годах был его ректором).

В 1887 году Виктор Гензен ввел в науку термин «планктон» — для обозначения сообщества водных организмов со специфическим образом жизни в толще воды.

Умер 5 апреля 1924 года.

Память 

 В честь Виктора Гензеля названо исследовательское судно. Судно было построено в 1975 году, получив имя Victor Hensen, и использовалось Институтом полярных и морских исследований Альфреда Вегенера в Бремерхафене, Германия с 1986 года. В 2001 году оно было продано ветроэнергетической компании и переименовано в La Cour. В 2004 году судну возвращено имя Victor Hensen.

Примечания

Ссылки 
 Victor Hensen is the «grandfather» or «founder» of «Biological Oceanography»  

Зоологи Германии
Преподаватели Кильского университета
Ректоры Кильского университета
Члены Гёттингенской академии наук
Члены Леопольдины
Члены Прусской академии наук